Basilica della Santissima Annunziata – a Firenze
 Basilica della Santissima Annunziata (Ispica) – a Ispica
 Basilica della Santissima Annunziata (Montecosaro) – a Montecosaro Scalo
 Basilica della Santissima Annunziata Maggiore – a Napoli
 Basilica della Santissima Annunziata del Vastato – a Genova
 Basilica santuario di Maria Santissima Annunziata – a Trapani

Pagine correlate 
Chiesa della Santissima Annunziata
Cattedrale della Santissima Annunziata
Chiesa di Santa Maria Annunziata